Ел Ордаз има више значења:

 Ел Ордаз (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ордаз, Фамилија Артеага Авила (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику